Yoshimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Yoshimoto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Banana Yoshimoto (* 1964), japanische Schriftstellerin
 Carl M. Yoshimoto (1922–2011), US-amerikanischer Entomologe
 Hikari Yoshimoto (* 1990), japanische Leichtathletin
 Hiroki Yoshimoto (* 1980), japanischer Rennfahrer
 Kazunori Yoshimoto (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Kinji Yoshimoto (1966–2021), japanischer Autor und Filmregisseur
 Yoshimoto Takaaki (1924–2012), japanischer Lyriker, Literaturkritiker und Philosoph.
 Takafumi Yoshimoto (* 1978), japanischer Fußballspieler

Yoshimoto ist der Vorname folgender Personen:

 Imagawa Yoshimoto (1519–1560), japanischer Daimyo
 Nijō Yoshimoto (1320–1388), japanischer Waka- und Rengadichter, Gelehrter und Hofbeamter